Serpente – sottordine di animali
 Serpente – costellazione
 Serpente – creatura dell'immaginario
 Serpente – sommergibile della Regia Marina
 Serpente – simbolo araldico
 Serpente – segno dell'astrologia cinese
 Serpente – segno dell'astrologia maya
Serpente – faraone egizio della I dinastia
 Serpente – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Serpente – personaggio de I Simpson
 Serpente – singolo di Cmqmartina del 2020

Pagine correlate 
 Il serpente (disambigua)

Altri progetti